In Australien fanden Schafscherer-Streiks statt:
 Schafscherer-Streik (1891)
 Schafscherer-Streik (1894)